Le Chevalier qui cherchait ses chaussettes est un roman illustré pour enfant de Christian Oster illustré par Pascal Lemaître. Il est publié en 2007 aux éditions L'École des loisirs.

Notes et références 

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman français paru en 2007